Miejscowości w Nepalu:
 Sundarpur (Mahottari)
 Sundarpur (Morang)
 Sundarpur (Sarlahi)
 Sundarpur (Udayapur)